Il nome greco Filota () può riferirsi alle seguenti personalità antiche:
 Filota (V sec a.C.) – poeta ditrambico e musicista;
 Filota (IV sec a.C.) – nonno di Parmenione;
 Filota (IV sec a.C.) – figlio di Parmenione e militare di Alessandro Magno;
 Filota (IV sec a.C.) – frurarca di Alessandro Magno;
 Filota (IV sec a.C.) – satrapo, generale di Alessandro Magno;
 Filota (IV sec a.C.) – generale di Antigono I Monoftalmo;
 Filota (II sec a.C.) – generale di Antioco III;
 Filota di Amfissa (I sec a.C.) – fisico e medico.